Maurens puede referirse a: 

 Maurens, comuna francesa situada en Dordoña.
 Maurens, comuna francesa situada en Alto Garona.
 Maurens, comuna francesa situada en Gers.